Sebranice (deutsch Sebranitz) ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Sebranice, Gemeinde im Okres Blansko, siehe Sebranice u Boskovic
Sebranice, Gemeinde im Okres Svitavy, siehe Sebranice u Litomyšle
Sebranice, Ansiedlung in der Gemeinde Horní Čermná, Okres Ústí nad Orlicí